Улица Утёсова — название улиц в различных городах бывшего СССР. Названы в честь народного артиста СССР Леонида Утёсова (1895—1982).

Россия 
 Улица Утёсова — улица в Анапе.
 Улица Леонида Утёсова — улица в Воронеже.
 Улица Леонида Утёсова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Утёсова — улица в Ижевске.
 Улица Леонида Утёсова, д. Внуково, Внуковское, Москва.

Украина 
 Улица Утёсова — улица в Одессе (бывший Треугольный переулок)